Torrente puede referirse a:

 Torrente sanguíneo, curso de la sangre en el aparato circulatorio.

Cine y televisión 
 Torrente, película muda del director Monta Bell en 1926, protagonizada por Greta Garbo.
 Una pentalogía cinematográfica española dirigida y protagonizada por Santiago Segura:
Torrente, el brazo tonto de la ley (1998).
Torrente 2: Misión en Marbella (2001).
Torrente 3: El protector (2005).
Torrente 4: Lethal Crisis (2011).
Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).
José Luis Torrente, el personaje principal de las anteriores, interpretado por el propio Santiago Segura.
Torrente, un torbellino de pasiones, una telenovela venezolana producida por Venevisión en el 2008.

Geografía 
 Torrente (hidrografía), una corriente natural de agua situada en una zona montañosa, con fuertes pendientes, caudal irregular y que puede tener gran capacidad de erosión.
 Torrente (La Coruña), aldea española de la parroquia de Cabanas, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Torrente (Valencia), un municipio de la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España.
 Torrente de Cinca, un municipio de la provincia de Huesca, Aragón.

Enlaces externos